Viertakter steht für:

 Viertaktmotor
 in der Verslehre ein Versmaß mit vier Takten, siehe Vierheber